Attelabidae é uma família numerosa de coleóptero. Existem mais de 2000 espécies. São membros primitivos da superfamília Curculionidae visto possuírem antenas direitas, inseridas perto da base do rostro. O protórax é mais estreito que a base dos élitros no abdómen.

A posição filogenética da família dentro dos Curculionoidea, com base em DNA ribossômico 18S e dados morfológicos, é sugerida como abaixo:

Alguns membros desta família possuem "pescoços" longos. Algumas espécies são pragas agrícolas de pequeno impacto.

As larvas de Rhynchitinae alimentam-se de botões de flores ou frutos, podendo ser também minadores de folhas.

Os Attelabinae são os verdadeiros enroladores de folhas. A fêmea faz incisões nas folhas para depositar os seus ovos e enrola essa parte da folha a partir da qual as larvas se vão alimentar.

Géneros
Lista de géneros:

 Alleuscelus
 Anisolabus
 Apoderus
 Archolabus
 Attelabus
 Centrocorynus
 Chyphus
 Clinolabus
 Clitostylus
 Cycnotrachelus
 Cyphus
 Echinapoderus
 Emphyleuscelus
 Euops
 Euscelophilus
 Euscelus
 Henicolabus
 Heterolabus
 Himatolabus
 Homoeolabus
 Hoplapoderus
 Hybolabus
 Iseuscelus
 Isolabus
 Lagenoderus
 Lamprolabus
 Mesitinus
 Metriotrachelus
 Omolabus
 Paracycnotrachelus
 Paramecolabus
 Parapoderus
 Paratomapoderus
 Paratrachelophorus
 Paroplapoderus
 Phialodes
 Phyletobius
 Phymatapoderus
 Phymatolabus
 Phymatopsinus
 Pilolabus
 Plassoderinus
 Pleurolabus
 Pseudoscotopsinus
 Rhamnapoderus
 Rhinomacer
 Scotopsinus
 Synechops
 Tomapoderus
 Trachelolabus
 Trachelophoridius
 Trachelophorus
 Xestolabus

Ligações externas
Bugguide
Korean Attelabidae
 Homoeolabus analis - UF / IFAS Featured Creatures Web site

 
Famílias de coleópteros